Tondo est un district de la ville de Manille
 Tondo est une localité du territoire de Bikoro au Congo-Kinshasa.
 Le tondo, en peinture, est un support rond (rotondo en italien) très utilisé à la Renaissance (Tondo Doni de Michel-Ange, le Desco da parto peint offert à la mère pour son premier né).